Cori Gauff e Caty McNally erano le detentrici del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2019, ma Gauff ha scelto di non prendere parte a questa edizione del torneo. McNally ha fatto coppia con Anna Kalinskaja, ma sono state battute in finale da Jessica Pegula e da Erin Routliffe con il punteggio di 6-3, 5-7, [12-10].

Teste di serie 

  Jessica Pegula /  Erin Routliffe (campionesse)
  Elise Mertens /  Greet Minnen (semifinale)

  Lucie Hradecká /  Monica Niculescu (semifinale, ritirate) 
  Anna Kalinskaja /  Caty McNally (finale)

Wildcard 

  Makenna Jones /  Sloane Stephens (quarti di finale)

  Jamie Loeb /  Christina McHale (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2022